Chryséis  peut faire référence à :

Nom propre

Dans la mythologie grecque 
 Chryséis, une captive des Grecs pendant la guerre de Troie ;
 Chryséis, l'épouse de Démétrios II puis d'Antigone III Doson ; elle est supposée être la mère de Philippe V de Macédoine. ;
 Chryséis, une des Océanides.

Littérature 
 Chryséis, fille de la reine d'Argos, dans la pièce de Regnard, Démocrite amoureux.

Astronomie 
 202 Chryséis, un astéroïde.